Cortese hace referencia a varios artículos:

Personas
 Deena Nicole Cortese (casada Buckner, 1987), personalidad de la televisión estadounidense.
 Genevieve Cortese (1981), actriz estadounidense.
 Gregorio Cortese (c. 1480/83-1548), religioso benedictino italiano, obispo y cardenal, teólogo, historiador y traductor.
 Leonardo Cortese (1916–1984), actor y director cinematográfico y televisivo italiano.
 Matías Cortese (1985), jugador de rugby argentino
 Michele Cortese (1985), cantante italiano.
 Pete Cortese, guitarrista de los pioneros del metalcore y miembro de la banda Overcast.
 Rita Cortese (1949), actriz y cantante argentina.
 Sandro Cortese (1990), piloto de motociclismo alemán de origen italiano. 
 Valentina Cortese (1923–2019), actriz italiana de teatro y cine.

Geografía
 Villa Cortese, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.

Otros
 Cortese, uva blanca italiana que crece sobre todo en la región sureste del Piamonte, en las provincias de Alessandria y Asti.